Lias (estratigrafia), seqüència d'estrats rocosos que aflora en bona part de l'oest d'Europa 
 Lias (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Lias (Occitània), municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus) 
 Lias-d'Armagnac municipi francès, situat al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus) 
 Berberust e Liàs, municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)